

Presentación previa 
Sanchai Ratiwatana y Sanchai Ratiwatana son los campeones defensores, lograron defender el título con éxito tras vencer a Nam Ji-sung y Song Min-kyu en la final.

Cabeza de serie 

  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Primera ronda)
  James Cerretani /  Andrew Whittington (Semifinales)

<ol start=3>
  John-Patrick Smith /  Jordan Thompson ''(Cuartos de final)
 ''' Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Busan 2015